Erdberg heißen folgende geographische Objekte:

 Erdberg (Wien), ehemaliger Vorort, heute Teil des 3. Wiener Gemeindebezirk Landstraße
 Erdberg (Gemeinde Poysdorf), Katastralgemeinde und Ort von Poysdorf im Weinviertel, Niederösterreich
 Erdberg (Gemeinde Wolfsbach), Ortsteil von Wolfsbach, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Hrádek u Znojma, Gemeinde in der Tschechischen Republik

 U-Bahn-Station Erdberg, in Wien-Landstraße

Erdberg ist der Familienname folgender Personen:
 Eleanor von Erdberg (1907–2002), deutsche Kunsthistorikerin und Spezialistin für ostasiatische Kunst
 Robert von Erdberg-Krzenciewski (1866–1929), deutscher Volkspädagoge, Vater des Freien Volksbildungswesens